Claudia van Chalon (1498 – Diest, 31 mei 1521) was de vrouw van Hendrik III van Nassau met wie zij trouwde in 1515. Zij was de moeder van René van Chalon, heer van Breda, de eerste Nassau die zich prins van Oranje mocht noemen.

Claudia van Chalon was een dochter van Jan IV van Chalon-Arlay en Philiberte van Luxemburg-Ligny. Zij was grotendeels aan het Franse hof opgevoed en zou de verbinding leggen tussen het huis Chalon en het huis Nassau. Na haar dood is haar lichaam bijgezet in de Grote Kerk te Breda.

Van haar broer Filibert van Chalon erfde haar zoon René in 1530 het prinsdom Orange en de titel prins van Oranje.

Voorouders 

Huis Ivrea
Chalon, C